Șaron sau Sharon (în limba ebraică:שרון - Sārôn) este o regiune din centrul coastei israeliene. Capitala sa este orașul Netanya (populația fiind de circa 190 000 locuitori).

Câmpia Sharon, cunoscută din Biblie, în traducerea românească, ca Șaron, Saron sau Câmpia Saronului, este mărginită la vest de Marea Mediterană, la nord de Muntele Carmel, la est de Samaria, iar la sud de aglomerația urbană Tel Aviv. Limita sa sudică este râul Yarkon.

Orașe și consilii regionale

Note

Bibliografie 
 Biblia, adecă Dumnezeiasca Scriptură a Legii Vechi și a ceii Noao, pe scurt: Biblia de la Blaj, 1795, tradusă în limba română de Samuil Micu
 Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediție Jubiliară a Sfântului Sinod (Traducere și adnotări de Î.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania), Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001;

Legături externe
 

Geografia Israelului
Districtul Central (Israel)
Câmpia Șaron
Câmpiile Israelului
Regiuni din Israel